Per Cattedrale di Helsinki si può intendere:
Cattedrale luterana
Cattedrale ortodossa
Cattedrale cattolica